

Canadá 
 Saint-Benoît-Labre

França 
 Saint-Benoît (Ain)
 Saint-Benoît (Alpes da Alta Provença)
 Saint-Benoît (Aude)
 Saint-Benoît (Reunião)
 Saint-Benoît (Vienne)
 Saint-Benoît-de-Carmaux
 Saint-Benoît-des-Ombres
 Saint-Benoît-des-Ondes 
 Saint-Benoît-d'Hébertot
 Saint-Benoît-du-Sault
 Saint-Benoit-en-Diois
 Saint-Benoît-la-Chipotte
 Saint-Benoît-la-Forêt
 Saint-Benoît-sur-Loire
 Saint-Benoît-sur-Seine
 Saint-Benoist-sur-Mer
 Saint-Benoist-sur-Vanne

Desambiguações de topônimos